Lunda socken kan syfta på:
Lunda socken, Södermanland – en socken i Södermanland ingick i Jönåkers härad
Lunda socken, Uppland – en socken i Uppland ingick i Seminghundra härad